Beretta je priimek več oseb:    
 Alphonsus Beretta, indijski rimskokatoliški škof
 Bartolomeo Beretta, italijanski orožar, začetnik koncerna Beretta
 Olivier Beretta, monaški avtomobilski dirkač